Вулична система смт. Пересічне, Дергачівського району Харківської області складалася у в 2009 році з 60 вулиць, 38 провулків та 22 в'їзди.

Примітки

Джерела 
 ЦВК
 Харьков. Золотые страницы 

Дергачівський район
Пересічна
Пересічна